Aegilops, een geslacht uit de grassenfamilie
Cockring (hulpmiddel)